Izaute bezeichnet:
 Izaute (Gélise), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Gélise
 Izaute (Midou), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Midou